Курт Граунке (; ,  — , ) — немецкий дирижёр и композитор.

С двенадцати лет учился играть на скрипке, с 1933 г. играл в городском оркестре Штеттина. Затем учился в Берлинской высшей школе музыки, работал в Вюрцбурге. По окончании Второй мировой войны перебрался в Мюнхен и собрал коллектив музыкантов, с которым 25 сентября 1945 года дал благотворительный концерт в пользу Баварского Красного креста. Постепенно концертная и особенно звукозаписывающая деятельность этого оркестра стала расширяться. Граунке назвал его просто Симфонический оркестр Граунке (). Прежде всего созданный Граунке коллектив был востребован в записи саундтреков к фильмам: в общей сложности с участием этого оркестра записана музыка к более чем 500 фильмам. Граунке руководил оркестром до 1989 года, после его отставки оркестр был переименован в Мюнхенский симфонический оркестр. В 1985 г. Граунке был удостоен Культурной премии Верхней Баварии.

Композиторское наследие Граунке включает 9 симфоний, скрипичный концерт, струнный квартет, вокальную музыку.

Граунке был велосипедистом-любителем и даже принимал участие в чемпионате мира среди ветеранов.

Примечания

Ссылки 
 

Дирижёры Германии
Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)